Альткирш:

 Альткирш — муниципалитет на северо-востоке Франции, в регионе Эльзас, департаменте Верхний Рейн. 
 Альткирш — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Эльзас.